Rackitt ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Rackitt, ehemals im Kreis Cammin; siehe: Rokita (Przybiernów)
 Rackitt, ehemals im Kreis Pyritz; siehe: Rokity (Kozielice)